Ryönänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ryönänsaari (ö i Varkaus), Norra Savolax, 
 Ryönänsaari (ö i Inre Savolax), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar